

Cinema 
 15 minuti - Follia omicida a New York (15 Minutes) – film del 2001 diretto da John Herzfeld

Musica 
 15 Minutes – gruppo musicale
 15 Minutes – album di Nik Kershaw del 1999
 15 Minutes – album di Barry Manilow del 2011

Televisione 
 15 Minutes – film per la televisione del 2010 diretto da Bobby Salomon